Петър Стайков може да се отнася за:

 Петър Стайков (1859–1926), български политик
 Петър Стайков (1933–1990), български художник